Europamästerskap 1999 kan avse:

Europamästerskapen i brottning 1999
Europamästerskapen i fälttävlan 1999
Europamästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1999
Europamästerskapen i konståkning 1999
Europamästerskapen i kortbanesimning 1999
Europamästerskapen i simsport 1999
Europamästerskapen i skidskytte 1999
Europamästerskapet i basket för herrar 1999
Europamästerskapet i basket för damer 1999
Europamästerskapet i volleyboll för herrar 1999
Europamästerskapet i volleyboll för damer 1999